Владимир Красновский:
 Красновский, Владимир Платонович (1889—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Красновский, Владимир Сергеевич (1933—1982) — советский композитор, автор-исполнитель.